Kleopátra tűje 
 Kleopátra tűje óegyiptomi műemlék Londonban, Párizsban és New Yorkban
 Kleopátra tűje különleges virágú egynyári növény